Ligusticum ajowan är en flockblommig växtart som beskrevs av John Forbes Royle. Ligusticum ajowan ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
ajowan